Михаи́л Влади́мирович Ивано́в (6 декабря 1930, Москва — 3 июля 2018, там же) — советский и российский ,  журнала «Микробиология». Действительный член Академии наук СССР (с 1987 года, с 1991 года — Российской академии наук). С 1984 по 2003 годы являлся директором Института микробиологии РАН. В последнее время — и. о. заведующего отделом «Микробной биогеохимии и биогеотехнологии» там же.

Главными направлениями научной деятельности являются общая микробиология и геомикробиология. Имеет более 1200 цитирований на работы, опубликованные после 1975 года. Индекс Хирша — 15.

Биография 
Родился в 1930 году в Москве в семье оперного певца Владимира Николаевича Иванова и его жены Валерии Владимировны, дочери знаменитого микробиолога академика В. Н. Шапошникова.

В 1954 году окончил биолого-почвенный факультет МГУ. Кандидат биологических наук (1957, диссертация «Роль микроорганизмов в образовании и разрушении месторождений самородной серы»), доктор биологических наук (1965). В 1969—1984 годах являлся заведующим образованной им же лаборатории микробной биогеохимии Институт биохимии и физиологии микроорганизмов АН СССР. В 1971 году назначен заместителем директора по научной работе ИБФМ АН СССР. В мае 1984 года перешёл в Институт микробиологии АН СССР на должность и. о. директора, на должность директора избран в марте 1985 года. Занимал эту должность до 2003 года. Был и. о. заведующего отделом «Микробной биогеохимии и биогеотехнологии» ИНМИ РАН.

В 1981 году избран членом-корреспондентом АН СССР, с 1987 года — действительный член АН СССР.

Главный редактор журнала «Микробиология».

Скончался 3 июля 2018 года на 88-м жизни. Похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Научные достижения 
М. В. Иванов занимался разработкой количественных методов геохимической активности бактерий в донных отложениях Мирового океана. Изучал геохимическую активность микроорганизмов в местах залежей полезных ископаемых: нефти, угля, природного газа. Является основоположником нового научного направления биогеотехнологии. М. В. Ивановым развиты методы использования микроорганизмов в процессе добычи полезных ископаемых. Иванов также занимался вопросами космической биологии, в частности, поиском анаэробных форм жизни на Марсе.

Награды и премии 
 Орден «Знак Почёта»
 Орден Октябрьской Революции
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2006)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2000) — за заслуги перед государством, многолетний добросовестный труд и большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами
 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники (1995)
 Лауреат премии имени С. Н. Виноградского (АН СССР, 1985)

Основные работы 
 Вве­де­ние в гео­ло­ги­че­скую мик­ро­био­логию / С. И. Кузнецов, М. В. Иванов, Н. Н. Ляликова — М.: Издательство Академии наук СССР, 1962.
 
 англ.: 
 
 
 
 англ.: 
 
 
 
 
 
 Ivanov M. V. Fractionation of stable iso­topes of carbon and sulfur during biological processes in the Black Sea / M. V. Ivanov, A. Yu. Lein // Past and present water column anoxia. — Dordrecht : Springer, 2006.
 Леин А. Ю., Иванов М. В. Биогеохимический цикл метана в океане. — М.: Наука 2009

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Академику Иванову Михаилу Владимировичу — 80 лет! // Официальный сайт РАН

Выпускники биолого-почвенного факультета МГУ
Преподаватели биологического факультета МГУ
Сотрудники Института микробиологии имени С. Н. Виноградского
Лауреаты премии имени С. Н. Виноградского
Похороненные на Троекуровском кладбище